Суперкубок Росії з футболу 2019 — 17-й розіграш турніру. Матч відбувся 6 липня 2019 року між чемпіоном Росії «Зенітом» та володарем Кубка Росії «Локомотивом».

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

Росія
Суперкубок Росії з футболу
Липень 2019
2019 у Росії
Футбольні змагання у Москві